Seznam divizij z zaporedno številko 17.

Seznam 
 Pehotne
 17. (severna) divizija (Združeno kraljestvo)

 Zračnoprevozne
 17. zračnoprevozna divizija (ZDA)

Glej tudi